Germaine (Aisne)
 Germaine (Marne)
ook:
Germaines,  Haute-Marne